Federation Cup 1979 var den 17. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation.

Mesterskabet havde deltagelse af 31 hold, og turneringen blev spillet udendørs på grusbaner i RSHE Club Campo i Madrid, Spanien i perioden 30. april - 6. maj 1979. Spanien var Fed Cup-værtsland for første gang. 

Turneringen blev vundet af de forsvarende mestre fra USA, som i finalen besejrede Australien med 3-0. Det var fjerde år i træk, og sjette gang i alt, at USA vandt over Australien i finalen, men det var første gang, at australierne ikke vandt nogen kampe i en finale mod amerikanerne, idet samtlige fem foregående indbyrdes finalesejre til USA var endt 2-1. Dermed blev USA det første land, der vandt mesterskabet fire år i træk, og det var amerikanerkens ottende titel i alt, hvorved de forbedrede rekorden for flest Fed Cup-titler, som holdet indtil da havde delt med australierne. Australien var i finalen for syvende år i træk, hvilket også var en forbedring af holdets egen rekord. Det vindende amerikanske hold bestod af Chris Evert-Lloyd, Tracy Austin, Rosie Casals og Billie Jean King, mens Australien blev repræsenteret af Dianne Fromholtz, Kerry Reid og Wendy Turnbull.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 31 hold.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de 15 hold, der tabte i første runde i hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1979  

Fed Cup
Tennis i 1979
Tennis i Spanien
Sport i Madrid